Frashëri puede referirse a:
 Abdyl Frashëri (1839-1892)
 Mehdi \Frashëri (1874-1963)
 Midhat Frashëri (1880-1949)
 Naim Frashëri (1846-1900)
 Sami Frashëri (1850-1904)